Складной велосипед — велосипед со складывающейся рамой, иногда и с другими элементами. Складная конструкция велосипеда позволяет облегчить его хранение и транспортировку.

У многих складных велосипедов рама складывается пополам. Такие велосипеды в общем похожи на обычные велосипеды с открытой рамой.

Есть велосипеды с оригинальной конструкцией рамы (она может складываться в 3-4 местах), также у них могут складываться руль и педали. Такие складные велосипеды весят от 7 кг, отличаются малым диаметром колеса (от 6 дюймов) и требуют меньше места для хранения — некоторые модели способны поместиться даже в рюкзаке. Их можно перевозить в автомобиле, общественном транспорте, лифте. В некоторых видах общественного транспорта запрещено провозить не складывающиеся велосипеды (например, в Московском метрополитене).

В СССР выпускались складные велосипеды марок: «Салют С» (с колесами 24 дюйма, "брелок" от военной орбитальной станции "Салют" три, ЗиХ) и «Кама», «Аист», «Десна-2» (с колёсами 20 дюймов).

Также есть дорожные и горные складные велосипеды.

См. также 
 Strida — складной велосипед с рамой в форме буквы «А» и кевларовым ремнем
 A-bike — самый маленький в мире складной велосипед
 Dahon — классический складной велосипед (американский бренд с 1982 года)

Ссылки 
 Веб-сайт журнала о складных велосипедах A to B

Примечания